Le mot modalité peut avoir plusieurs significations : 

 En droit, la modalité est un évènement qui modifie la naissance ou l'exigibilité d'une obligation. Les deux modalités sont le terme et la condition. Une obligation dépourvue de toute modalité est dite pure et simple : elle naît lors de la formation du contrat et est immédiatement exigible.
 En linguistique, la modalité est un concept logique :
modalité, en logique, classe dans laquelle on peut regrouper les  propositions logiques comme "possibles", "nécessaires", "toujours valides"...
 En musique, la modalité renvoie à un mode ;
 En statistique, on désigne aussi par  modalités les différentes valeurs présentées par les individus, d'une population relativement à une variable qualitative ;
 En philosophie, psychologie, physiologie, ou neurosciences, les modalités font référence aux différents modes d'accès à l'information dont dispose un animal dans le cadre de la perception. Dans ce contexte, modalités est donc proche de sens.

Voir aussi
 Mode (grammaire)
 
 Particule modale